

História 
 Ingeborg da Dinamarca — duquesa da Gotalândia Ocidental
 Ingeborg da Dinamarca, rainha de França
 Ingeborg da Dinamarca, Rainha da Noruega
 Ingeborga de Eslésvico-Holsácia-Sonderburgo-Glucksburgo — princesa de Eslésvico-Holsácia-Sonderburgo-Glucksburgo
 Ingeborg Magnusdottir — rainha da Dinamarca

Outros 
 Ingeborg Ingrid Crause — ex-voleibolista brasileira

Desambiguações de antropônimos